Johann Herterich ist der Name folgender Personen:

* Johann Andreas Herterich (1725–1794), deutscher Maler und Kupferstecher
 Johann Caspar Herterich (1843–1905), deutscher Maler
 Johann Georg Herterich (1705–1770), deutscher Orgelbauer, siehe Johann Georg Hörterich